Труд — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Переясловского сельсовета.

История 
Основан в 1925 году. В 1928 году коммуна Труд состояла из 1 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении входила в состав Шиловского сельсовета Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

В советское время   и вплоть до середины 90- х годов XX го века на территории посёлка располагались производственные объекты колхоза "Правда", такие как молочные фермы, конюшня, гаражи и ремонтные мастерские для сельскохозяйственной техники. После распада СССР колхоз столкнулся с экономическими трудностями и в результате прекратил своё существование.

С 1960-х годов в посёлке действовала Трудовская восьмилетняя школа. В 2000-х годах, в связи с уменьшением количества учащихся, школа была закрыта, а здание школы передано центру реабилитации наркозависимых.

С началом 2020-х годов центр реабилитации был закрыт, а на его месте был организован дом-интернат для пожилых людей.

Транспорт 
Посёлок расположен в непосредственной близости от железнодорожной станции  "остановочный пункт 298 км", на  железнодорожном участке  "Барнаул-Алейск"  Западно-Сибирской железной дороги.

Население
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 83 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района